Kaurava's, in het hindoeïstische epos Mahabharata de honderd zonen van Dhritarashtra, en de antagonisten van het verhaal;
Kaurava (geslacht), een geslacht van snuitmotten (Pyralidae);
Dicranomyia (Dicranomyia) kaurava, een soort tweevleugelige uit de familie van de steltmuggen (Limoniidae).